Saint-Stanislas (avec un tiret) désigne plusieurs lieux ou édifices :

Municipalités du Québec 
 Saint-Stanislas, municipalité canadienne du Québec (Les Chenaux), en Mauricie;
 Saint-Stanislas, municipalité canadienne du Québec (Maria-Chapdelaine).
 Saint-Stanislas-de-Kostka, municipalité de paroisse canadienne du Québec.

Institutions d'enseignement (Amérique) 
 Collège Saint-Stanislas de Québec
 Collège Saint-Stanislas de Montréal
 École secondaire Saint-Stanislas, Saint-Jérôme, QC

Collèges (Europe) 
Voir l'article sur les homonymes

Bateaux 
 Le Saint-Stanislas, cargo français construit en 1922-1923, qui eut la particularité de porter 10 noms différents au cours de sa carrière.

Notes et références